xkc – codice ISO 639-3 della lingua kho'ini